Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sergio Casal che ha battuto in finale Jimmy Arias 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Jimmy Arias (finale)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Francesco Cancellotti (primo turno)

 Mark Dickson (quarti di finale)
 Lawson Duncan (quarti di finale)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1985